

Astronomia
 Green – cratere lunare
 Green – cratere su Marte
 12016 Green – asteroide del sistema solare

Geografia 

 Green – ghiacciaio nella Terra di Graham
 Green – ghiacciaio nella Terra di Oates

 Green – città della Contea di Clay, Kansas
 Green – township della Contea di Alpena, Michigan 
 Green	– charter townshipd della Contea di Mecosta, Michigan 
 Green – township della Contea di Sussex, New Jersey
 Green – città della Contea di Summit, Ohio
 Green – census-designated place della Contea di Douglas, Oregon
 Green – township della Contea di Forest, Pennsylvania
 Green – township della Contea di Indiana, Pennsylvania

Matematica
 Funzione di Green – teorema matematico
 Teorema di Green – teorema matematico

Musica
 Green – gruppo musicale rock and roll statunitense
 Green – album dei B'z del 2002
 Green – album dei Forbidden del 1997
 Green – album di Steve Hillage del 1978
 Green – album di Hiroshi Yoshimura del 1986
 Green – album del gruppo musicale omonimo del 1989
 Green – album dei Rare Folk del 1998
 Green – album dei R.E.M. del 1988

Personaggi immaginari 
 Green – personaggio del videogioco Gunstar Heroes
 Green – personaggio del manga Pokémon Adventures
 Dottor Green – personaggio di Cluedo
 Vernita Green – personaggio cinematografico creato da Quentin Tarantino vedi anche Kill Bill: Volume 1

Persone

Altro
 Green (Smaragdgrün) – romanzo di Kerstin Gier
 Green – parte di un percorso di golf
 Green - motociclo prodotto dalla Atala

Pagine correlate 
Dave Green
David Green
David Greene
Greene